John MacKay, Mackay, ou McKay peut faire référence à :

Arts et universitaires 
  (1795–1888), pépiniériste basé à Clapton, Londres
  (1967-), journaliste et présentateur de télévision écossais
  (1909–1970), homme de lettres orcadien
 John Henry Mackay (1864–1933), écrivain écossais, anarchiste, penseur et militant homosexuel
  (1891–1945), directeur artistique américain
  (1860–1930), anatomiste écossais et directeur de l'University College de Dundee
  (1656–1754), poète gaélique écossais connu sous le nom de Am Pìobaire Dall
 , réalisateur britannique de cinéma et de télévision
 John McKay (1939-2022), mathématicien à l'Université Concordia
 John McKay, guitariste britannique et ancien membre de Siouxsie & the Banshees
 , historien et professeur américain, auteur de  A History of Western Society
  (1938-), pianiste canado-américain
  (1843–1914), mathématicien écossais

Entreprise 
  (1920–2014), promoteur immobilier américain
  (1774–1841), capitaine de navire et industriel à Boston, Massachusetts
 John William Mackay (1831–1902), capitaliste américain

Militaire et service public 
  (1873–1930), récipiendaire écossais de la Victoria Cross
  (1956-), procureur des États-Unis pour le district ouest de l'État de Washington
 John B. McKay (1922–1975), pilote d'essai
  (1912–2004), inspecteur de police britannique

Politique 
  (mort 1529), chef de l'ancien clan Mackay
 John MacKay, Baron MacKay de Ardbrecknish (1938–2001) conservateur écossais député d'Argyll, 1979-1987
  (1893–1974), agriculteur et personnalité politique de l'Île-du-Prince-Édouard
  (1888–1970),  lieutenant-gouverneur de l'Ontario, Canada, 1957-1963
  (1883–1964), député travailliste britannique de Wallsend, 1945-1964
  (1841–?), médecin et figure politique de l'Ontario
 John McKay (1948-), membre du parlement canadien
 John McKay (1948-), ancien speaker de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et maire de Miramichi, Nouveau-Brunswick
  (1945-), membre de la Convention constitutionnelle d'Irlande du Nord

Sports 
  (1937-), joueur de cricket australien
 ,  joueur australian de rugby à XIII
 John McKay, cofondateur de la Gaelic Athletic Association
  (1898–?), footballeur écossais
 , footballeur écossais
  (1923–2001), entraîneur de football américain
  (1953-), receveur de football américain

Autres 
  (1839–1914), fondateur de la ville de Mackay, Australie
  (1889–1983), missionnaire écossais et fondateur de l'école anglo-péruvienne de Lima, Pérou
  (1891–1986), ministre de l'Église libre d'Écosse
  (1915–2014), géographe canadien

Voir aussi 
 Jack McKay
 John Mackey